«КБ» — двухбуквенная аббревиатура.

Наиболее вероятные значения:
 Конструкторское бюро.
 Килобайт и кибибайт — единицы измерения количества информации.
 Коммерческий банк — также в составе других: АКБ — Акционерный коммерческий банк.
 Кран башенный.
 «Красное и белое»
Компьютерная безопасность или кибербезопасность.
 КБ — советская якорная мина.
 КБ — датский спортивный (в том числе футбольный) клуб из Копенгагена.
 Королевская битва 
 Countryballs — интернет-мем.

Сокращение :
 Кабельтов.
 Керамзитобетон.
 Кубический.